

Astronomia
 10557 Rowland – asteroide della fascia principale
 Rowland – cratere lunare

Geografia 
Antartide
 Rowland – ghiacciaio della Dipendenza di Ross
Regno Unito
 Rowland – villaggio del Derbyshire Dales (Derbyshire, Inghilterra)
Stati Uniti d'America
 Rowland – villaggio della Contea di Robeson (Carolina del Nord)
 Rowland – città fantasma della Contea di Elko (Nevada)

Onomastica
 Rowland – variante inglese del nome proprio di persona Rolando

Persone
 Austen Rowland – allenatore di pallacanestro e ex cestista statunitense
 Barry Rowland – politico britannico
 Bianca Rowland – pallavolista statunitense
 Derrick Rowland – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 E.J. Rowland – cestista statunitense naturalizzato bulgaro
 Frank Sherwood Rowland – chimico statunitense
 Henry Rowland – attore statunitense
 Henry Augustus Rowland – fisico statunitense
 John G. Rowland – politico statunitense
 Kelly Rowland – cantautrice, ballerina e produttrice musicale statunitense
 Mark Rowland – ex siepista britannico
 Mike Rowland – compositore e musicista britannico
 Oliver Rowland – pilota automobilistico britannico
 Robert Rowland – politico britannico
 Rodney Rowland – attore statunitense
 Roy Rowland – regista e produttore cinematografico statunitense